Noctiluca (Luna) – w mitologii rzymskiej przydomek staroitalskiej bogini Księżyca
 Noctiluca miliaris (nocoświetlik) – pierwotniak z grupy wiciowców

Zobacz też 
 świetlik („robaczek”) świętojański (Lampyris noctiluca) – chrząszcz z rodziny świetlikowatych, z rodzaju Lampyris
 Pelagia noctiluca (meduza świecąca, pelagia świecąca) – krążkopław z rodziny Pelagiidae, z rodzaju Pelagia
 Pyrocystis noctiluca – glon z rodziny Pyrocystaceae, z rodzaju Pyrocystis
 Uroteuthis noctiluca – kałamarnica z rodziny Loliginidae, z rodzaju Uroteuthis